Løffler (Löffler, Loeffler):
 Ernst Richard Løffler
 Ernst (Conrad Abildgaard) Løffler (1835, København  1911, Frederiksberg), en dansk geograf; bror til J.B. Løffler
 (Julius Bentley) "J. B." Løffler (1843, Frederiksberg  1904, Frederiksberg), en dansk arkitekt, arkæolog og titulær professor

 Emma (Augusta) Løffler (1843, København  1929, Bornholm), en dansk maler